Småskären kan syfta på följande platser:

Finland 

 Småskären (söder om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Småskären (öster om Hitis, Kimitoön), Åboland,

Se även
Småskär (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar